PGZ – Polska Grupa Zbrojeniowa
 PGZ – kod IATA portu lotniczego w Ponta Grossa w Brazylii
 PGZ-95 – chiński samobieżny artyleryjsko-rakietowy zestaw przeciwlotniczy